de plaats Gozdnica in het Poolse woiwodschap Lubusz
 de plaats Jeseník in Tsjechisch-Silezië